Zuccalli ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Zuccalli (vor 1650–1702), Schweizer Architekt und Baumeister
 Enrico Zuccalli (eigentlich Johann Heinrich Zuccalli; 1642–1724), Schweizer Baumeister
 Giovanni Gaspare Zuccalli (~1667–1717), Schweizer Architekt und Baumeister